Nivkhe ou Nivkh, anciennement Guilyak ou Gilyak, peut désigner :

un membre du peuple des Nivkhes
la langue nivkhe